Méréville (Essonne), municipi al departament de l'Essonne (França) 
 Méréville (Meurthe i Mosel·la), municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la (regió del Gran Est, França) 
 Cantó de Méréville, antiga divisió administrativa al districte d'Étampes (departament d'Essonne, França)